Prinz von Homburg steht für:

Personen:
 Friedrich II. (Hessen-Homburg) (1633–1708), Landgraf von Hessen-Homburg
 Prinz von Homburg, Kampfname von Norbert Grupe (1940–2004), deutscher Wrestler und Boxer

Werke:
 Prinz Friedrich von Homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin, Drama von Heinrich von Kleist (1809/1810)
 Der Prinz von Homburg, Oper von Hans Werner Henze (1960)
 Der Prinz von Homburg oder Der Landgraf mit dem silbernen Bein, Biographie von Herbert Rosendorfer (1978)
 Polizeiruf 110: Der Prinz von Homburg, Kriminalfilm (2004)